Клавдия Филиппова:
 Филиппова, Клавдия Владимировна (1902—1950) — русский советский писатель и драматург.
 Филиппова, Клавдия Ивановна — советский работник пищевой промышленности в Бурятской АССР, Герой Социалистического Труда (1960).